DRM har flere betydninger eller specialiseringer:

 Digital Radio Mondiale, DRM:
 DRM30, Digital radio designet til mellembølgebåndet, langbølgebåndet og kortbølgebåndet (frekvenser lavere end 30 MHz).
 DRM+, Digital radio designet til frekvenser højere end 30 MHz.
 Digital Rights Management (eller Digital Restrictions Management), Et rettighedsstyresystem
 Direct Rendering Manager, Et modul i Linux-kernen, som giver direkte adgang til grafikhardware. Se også DRI